Примера Дивисьон Чили 1938 () — 6-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1938
Чили
1938 год в Чили